En médecine, le terme syndrome obstructif peut désigner :
 En pneumologie : un syndrome ventilatoire obstructif, due à une limitation des débits dans l'arbre bronchique, défini d’après les données des épreuves fonctionnelles respiratoires ;
 En pneumologie : un syndrome d'apnées du sommeil ;
 En urologie : un syndrome obstructif urinaire, dû à un obstacle à l'évacuation de l'urine au niveau des voies urinaires.

Maladie de l'arbre trachéobronchique
Syndrome en urologie